Kevin O'Neill (n. 1957), allenatore di pallacanestro statunitense
Kevin O'Neill (n. 1953), fumettista britannico
Kevin O'Neill, giocatore di calcio gaelico irlandese
Kevin O'Neill, giocatore australiano di football australiano
Kevin O'Neill, rugbista neozelandese